Ремень:
 Ремень — аксессуар или элемент одежды, представляющий собой длинную кожаную, тряпичную или чусочно-металлическую ленту (пояс), снабженную металлической или (реже) пластиковой застежкой (пряжкой) с передней стороны.
 Ремень безопасности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии либо внезапной остановки. 
 Ремень — деталь машины, представляющий собой ленту, замкнутую в кольцо, предназначенную для передачи механической энергии между двумя и более шкивами.

Фамилия 
 Ремень, Мария Витальевна (род. 1987) — украинская бегунья, чемпионка Европы 2010 года.

Иное 
 Ремень-рыба — рыба семейства ленточных рыб.

См. также 
 Ременная передача